El Torneig de Tòquio 2022, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open 2022, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre del 2022 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista estatunidenc Taylor Fritz va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022